Werbig kan syfta på:

 Werbig, Bad Belzig – en stadsdel i Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
 Werbig, Niederer Fläming  – en ort i kommunen Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Tyskland.
 Werbig, Seelow – en stadsdel i Seelows stadskommun, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland.